

Sigle 
 Pacific Standard Time – Ora standard della costa del Pacifico degli Stati Uniti, pari a UTC−8
 Polistirene - Polimero, tipo di plastica anche nota come polistirolo.
 Politiets sikkerhetstjeneste – forza di polizia della Norvegia

Codici 
 PST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Preston (Cuba)
 pst – codice ISO 639-3 della lingua pashtu centrale

Informatica 
 PST – estensione file di archivio per la posta del software Outlook